św. Franciszka Rzymianka (1384-1440) – mistyczka
 św. Franciszka Aviat (1844-1914) – francuska zakonnica, założycielka oblatek św. Franciszka Salezego
 św. Franciszka Ksawera Cabrini (1850-1917) – Włoszka, założycielka Misjonarek Najświętszego Serca Jezusowego

Zobacz też:
 Błogosławiona Franciszka